А́нна Рома́новна Мура́дова (род. 12 декабря 1972, Москва) — российский лингвист, писатель, публицист и переводчик. Пишет на русском и бретонском языках. Полиглот. Одна из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Биография 
По отцу ассирийского происхождения, мать — Л. А. Мурадова, романист, автор ряда учебных пособий по французскому языку.

Окончила Университет Ренн II Верхней Бретани по специальности «бретонский и другие кельтские языки» и Московский государственный лингвистический университет. Училась в аспирантуре Института языкознания РАН, где под руководством В. П. Калыгина в 2002 году защитила диссертацию по теме «Выражение концепта ‘мир’ в языке бретонского фольклора». Работает в ИЯз РАН и преподаёт бретонский язык в МГУ.

Помимо научных работ, Мурадовой принадлежат также художественные сочинения, прежде всего продолжающий традиции «филологического детектива» роман «Беглая книга» (М., «Форум», 2005), основанный на реальных событиях, а также популярные статьи и книги, из которых выделяется «Фриланс: когда сам себе начальник». Ряд её публикаций и выступлений (в том числе на ежегодном Московском фестивале языков) посвящён новоарамейскому языку и культуре ассирийцев.

А. Р. Мурадова выступает как переводчик с бретонского и на бретонский язык.

Её заслуги как исследователя и популяризатора культуры Бретани отмечены несколькими премиями во Франции.

Научные труды

Монографии 

 Kudennou an trein diwar ar rusianeg e brezhoneg — «Barn», Lesneven, 1999 (Перевод культурных реалий с русского на бретонский язык), ISBN 2-86863-116-9.
 Предания кельтов Бретани. — : Менеджер, 2000.
 Бретонские легенды. — М.: Совпадение, 2005.

  
 Фриланс. Когда сам себе начальник. — : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 96 с. ISBN 978-5-9614-0564-4, 978-5-9614-0622-1
 Бретонские легенды. — изд-во «Совпадение», 2005 (переизд.: М.: Форум, 2016; М.: Неолит, 2016).
 Беглая книга. — Изд-во «Форум», 2005.
 Предания кельтов Бретани. — изд-во «Менеджер», 2000.
 Бретонский язык для начинающих. — Москва, МГУ, 2000.
 Бретонский язык. Хрестоматия — Москва, МГУ, 2000.
 Kudennou an trein… — Изд-во «Barn», 1999.
 Un dornad kraon-kelvez — изд-во «Skrid», 1998, ISBN 2-86863-109-6.

Статьи

Переводы 
 Астафьев, Виктор Петрович Ludotchka — Изд-во Skrid, 1998, ISBN 2-86863-105-3.
 Габриадзе, Резо Леванович Koutaisi — Изд-во Hor Yezh, 1994

Примечания

Ссылки 
 Сайт А. Р. Мурадовой
 Профиль А. Р. Мурадовой на сайте Института языкознания РАН
 
 Публикации в газете «Троицкий вариант — Наука»

Кельтологи
Фольклористы России
Историки языка
Лингвисты России
Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Бретонские писатели
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Выпускники Московского лингвистического университета
Выпускники университета Ренн II
Преподаватели МГИМО
Преподаватели филологического факультета  МГУ
Сотрудники Института языкознания РАН
Полиглоты
Авторы Большой российской энциклопедии
Женщины-лингвисты